Владимир Петрович Гирченко (1878—1953) — историк, архивист, краевед, внук декабриста Владимира Александровича Бечаснова.

Биография 
Владимир Петрович родился 29 июня 1878 года в Верхнеудинске (ныне ул. Ленина, 3) в купеческой семье. Отец — Гирченко Пётр Васильевич — купец 2-й гильдии. Отец был заседателем городской ратуши, членом городской управы, первым директором верхнеудинского городского общественного банка.

Окончил читинскую мужскую гимназию. Поступил на историко-филологическое отделение Московского университета. Незадолго до окончания университета был арестован за участие в студенческой сходке. 6 месяцев Владимир Петрович провёл в тюрьме города Ирбит, и был выслан на родину под полицейской надзор. В 1904 году сдал экзамены и окончил университет. До 1909 года преподавал историю в читинской 1-й женской гимназии. С 1909 года по 1917 год работал старшим землемером верхнеудинского землеустроительного отряда. С 1910 года начал изучать архивы Верхнеудинска.

Владимир Петрович был членом Забайкальского отделения РГО. Организовал сбор и научную обработку документов, опубликовал около 40 очерков и статей.

С 1917 года заместитель редактора газеты «Известия Верхнеудинского комитета и Совета рабочих и солдатских депутатов».

В 1918 году входил в состав редколлегии по составлению «Хрестоматии по Забайкальской области». С 1918 года был председателем Общества изучения Прибайкалья.

С 1920 года заведовал внешкольным отделом народного образования Верхнеудинского уезда. В 1921 году назначается заведующим кафедрой прибайкаловедения при Прибайкальском народном университете. Летом 1921 года организовал одну из первых выставок «По Прибайкалью», что стало началом музейного дела в Бурятии. Руководил внештатным отделом народного образования. В 1923 году Владимир Петрович стал заведующим Прибайкальским губернским архивным бюро.

В мае 1924 года в Верхнеудинске было создано Бурят-Монгольское общество содействия жертвам интервенции. Гирченко стал одним из учредителей общества.

С октября 1924 года по октябрь 1931 года Владимир Петрович работал заведующим первого Архивного управления Бурят-Монгольской АССР. В поездках по республике собирал, систематизировал и описывал материалы для архивного фонда. Занимался историей и этнографией бурят.

В 1925 году в бюллетене «Бурятиеведение» опубликовал программу «Об учёте памятников искусства и старины в Бурреспублике», в которой дал рекомендации, инструкции и методику регистрации памятников истории, разработал классификацию памятников искусства.

С 1924 года по 1930 год работал в научном обществе имени Д. Банзарова. С октября 1931 года работал в Бурят-Монгольском государственном научно-исследовательском институте культуры (позднее научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, ГИЯЛИ) в должности заведующего сектором истории.

С 1932 года по 1939 год Владимир Петрович по заданию ГИЯЛИ в Москве изучал материалы по истории Бурятии. С 1939 года по 1941 год в московском Институте истории АН СССР изучал историю Сибири XIX — XX веков.

С сентября 1941 года по 1943 год работал в Государственном историческом архиве НКВД СССР сначала в должности сотрудника архива дореволюционных фондов, а затем в должности начальника отдела военных фондов.

Владимир Петрович умер в сентябре 1953 года в Москве. Похоронен в Москве на Пятницком кладбище на участке декабристов.

Автор трудов 
 Из истории переселения в Прибайкалье старообрядцев — семейских. Верхнеудинск, 1921
 Прибайкалье. Краткий исторический очерк. Верхнеудинск, 1922.
 Краткий указатель литературы по Прибайкалью. Верхнеудинск, 1923. В соавторстве с К. И. Вельминым и А. П. Бажиным
 Буряты и тунгусы в Прибайкалье. Верхнеудинск, 1921
 История бурят-монголов-хоринцев первой половины XIX в. Верхнеудинск, 1928
 Русские и иностранные путешественники XVII, XVIII и первой половины XIX веков о бурят-монголах. Улан-Удэ, 1939.

Примечания

Литература 
 Куртик А. Первый архивист // Правда Бурятии. 25 января 1974.
 Забайкальский историк В. П. Гирченко // Вопросы краеведения Бурятии. — Улан-Удэ, 1975.
 Гирченко И. В., Гирченко Л. В. «Воспоминания» // Вопросы краеведения Бурятии. — Улан-Удэ, 1975
 Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1929.
 Игумнов Е. В. Первый профессиональный историк Забайкалья В.П. Гирченко // Историк и его эпоха: Вторые Данииловские чтения (20-22 апреля 2009 г., г. Тюмень). – Тюмень, 2009. – С.375-380.

Выпускники Читинской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Краеведы Сибири
Историки Российской империи
Архивисты Российской империи
Историки СССР
Архивисты СССР
Похороненные на Пятницком кладбище